

События 
 Майордом Гримоальд Старший отправил сына Сигеберта III Дагоберта в ирландский монастырь и посадил на трон Хильдеберта (ранее усыновлённого Сигебертом). Королём Австразии стал Хильдеберт Приёмный. Аристократия Австразии возмутилась против Гримоальда.
 (неточно) Майордом Нейстрии Эброин (Эвроуин).
 Группы мятежников прибыли в Мекку. Племянник Усмана Мерван из Омейядов приказал схватить вождей восставших, однако мятежники осадили дом халифа и убили его.
 Начало правления Али ибн Абу Талиба, последнего «праведного халифа». Прозвище «Хайдар» (Лев Аллаха). Женат на Фатиме, дочери Мухаммеда.
 Наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян не признал Али и начал с ним войну. Начало гражданской войны внутри мусульманской общины.
 В декабре произошло сражение между армией халифа Али и отрядами мятежников, возглавляемых Тальхой и аз-Зубайром, известное как Битва верблюда, пленение Аиши — дочери халифа Абу Бакра, одной из жён пророка Мухаммеда.
 Правителем Куфы халифом Али назначен Караза ибн Каб.
 В Японии построен храм Ясака-дзиндзя.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 656 году
 Чжун-цзун (династия Тан) — (кит. 中宗, 26 ноября 656 — 3 июля 710) — 4-й и 7-й император династии Тан

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 656 году
 Усман (халиф).
 1 февраля — Сигиберт III, король Австразии.

См. также